

Toponyme 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Turek est une ville.
 Turek est une gmina dont le siège est la ville de Turek.
 Turek est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.

dans la voïvodie de Mazovie
 Turek est un village.

dans la voïvodie de Podlachie
 Turek est un village.

Patronyme 

 Anton Turek (1919–1984) est un ancien gardien de but allemand.
 Daniel Turek (1993- ) est un coureur cycliste tchèque.
 Ludwig Turek (1898-1975) est un écrivain allemand.
 Roman Turek est un joueur de hockey sur glace tchèque.
 Ryan Turek (1987- ) est un joueur de hockey sur glace américain.